Vogg oder Vögg ist der Nachname von:

 Ben Vogg (* 1992), Schweizer Reiter und Olympiateilnehmer 
 Christian Vogg (* 1965), deutscher Journalist und Medienmanager
 Felix Vogg (* 1990), Schweizer Reiter und Olympiateilnehmer 
 Flemming Vögg (1914–1991), dänischer Fechter und Olympiateilnehmer 
 Hugo Müller-Vogg (* 1947), deutscher Journalist, Buchautor und Publizist

Siehe auch:
 Vog
 Vogt (Begriffsklärung)